Il singolare del torneo di tennis Tokyo Indoor 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Ivan Lendl 6-4, 3-6, 6-0.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 Ivan Lendl (finale)
 Mats Wilander (quarti di finale)
 Andrés Gómez (semifinali)

 Anders Järryd (primo turno)
 Tomáš Šmíd (primo turno)
 Scott Davis (primo turno)
 Brad Gilbert (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tokyo Indoor 1984